Le Championnat du monde des clubs de volley-ball féminin 2018 est la douzième édition du Championnat du monde des clubs de volley-ball féminin organisé par la Fédération internationale de volley-ball. Elle se déroule du 4 au 9 décembre 2018 en Chine pour la première fois. Tous les matches sont joués à la salle « Shaoxing Olympic Sports Center » à Shaoxing.

Déroulement de la compétition 

Le format du Championnat du monde des clubs, en vigueur à partir de 2009, prévoit la division des équipes en deux groupes, A et B. Depuis 2016, huit équipes participent à la compétition.
Les deux premières équipes de chaque groupes se qualifient pour les demi-finales (le premier du groupe A rencontre le second du groupe B, et vice-versa). Les équipes classées troisième et quatrième sont éliminées et disputent les matches de classement de la cinquième à la huitième place.

Les gagnants des demi-finales se disputent la victoire finale, tandis que les perdants s'affrontent pour la troisième place.

Participants

Phase de groupes

Composition des groupes

Résultats 

| width=50% valign="top" |
		

|}
|}

Classements 

| width=50% valign="top" |

|}
|}

Phase finale

Places de  à

Récompenses 
 MVP :  Zhu Ting (Vakıfbank Istanbul) 
 Meilleure passeuse :  Macris Carneiro (Minas Tênis Clube Belo Horizonte) 
 Meilleure attaquante :  Tijana_Bošković (Eczacıbaşı Vitra Istanbul)
 Meilleures centrales :  Milena Rašić (Vakıfbank Istanbul) et  Mayany Souza (Minas Tênis Clube Belo Horizonte) 
 Meilleures réceptionneuses-attaquantes :  Gabriela Guimarães (Minas Tênis Clube Belo Horizonte) et  Zhu Ting (Vakıfbank Istanbul)
 Meilleure libéro : Gizem Örge (Vakıfbank Istanbul)

Classement final

Notes et références

Liens internes

Liens externes 
  Site officiel

2018
Volley-ball clubs feminin
Monde clubs feminin
Sport en Chine en 2018
Compétition de volley-ball en Chine
Sport en décembre 2018